

Geografia

Austria 
 Bergheim – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Bergheim I – frazione di Bergheim, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Bergheim II – frazione di Salisburgo, città statutaria (Salisburghese)

Francia 
 Bergheim – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania

Comuni 
 Bergheim – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Bergheim – città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Bergheim – quartiere di Augusta, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Bergheim – ex comune ora quartiere di Duisburg, città nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bergheim – ex comune ora frazione di Edertal, comune nel distretto di Kassel (Assia)
 Bergheim – quartiere di Heidelberg, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Bergheim – frazione di Kreuzau, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bergheim – quartiere di Markdorf, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Bergheim – frazione di Mechernich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bergheim – ex comune ora frazione di Ortenberg, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Bergheim – ex comune ora frazione di Spangenberg, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Bergheim – ex comune ora frazione di Steinheim, città nel distretto di Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Bergheim – quartiere di Troisdorf, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Langen-Bergheim, già Bergheim – ex comune ora frazione di Hammersbach, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)

Stati Uniti d'America 
 Bergheim – area non incorporata nella contea di Kendall (Texas)